Лепатери́ке, встречается Лепатерик () — муниципалитет в гондурасском департаменте Франсиско Морасан. Название происходит от языка ленка — «холм тигра». Находится недалеко от столицы, через муниципалитет проходит . Муниципалитет является одним из основных поставщиков свежих овощей в супермаркеты Тегусигальпы.

Расположение 
Муниципалитет расположен в 16 милях к северо-западу от столицы страны — Тегусигальпы, на равнине, окруженной горами Лепатерике.
Муниципалитет граничит:
 на севере — c муниципалитетами Ламани и Дистрито Сентраль (Тегусигальпа)
 на востоке — с муниципалитетами Охохона и Дистрито Сентраль
 на юге — c муниципалитетами Реитока и Курарен
 на западе — c муниципалитетами Аганкетерике и Ламани

Административное деление 
Муниципалитет включает в себя семь населённых пунктов (деревень):
 Лепатерике 
 Кульгуаке ()
 Эль-Каррисаль ()
 Эль-Эспино ()
 Иербабуэна ()
 Ла-Бреа ()
 Мульуака () или Эль-Льяно ()

Военная база 

Во время гражданской войны в Никарагуа в Лепатерике базировались советники из спецслужб Аргентины и ЦРУ.

В период с 1980 по 1982 год специалисты аргентинских 601-го батальона и школы механиков ВМС занимались военным обучением никарагуанских контрас с использованием «аргентинского опыта борьбы с коммунизмом». Средства выделялись Соединёнными Штатами. Подготовку в учебном центре, называемым аргентинцами «Пятый» (), также проходили офицеры  Национальной гвардии Никарагуа и бойцы гондурасского . Помощь «контрас» со стороны Аргентины была прекращена в 1982 году, после Фолклендского конфликта (в котором США поддержали Великобританию).

В августе 2005 года в гондурасских СМИ появилась информация, что частная военная компания , использовала базу для подготовки наёмников — граждан Гондураса и Чили, принимавших участие в обеспечении деятельности сил международной коалиции в Ираке.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Административное деление Гондураса
История Никарагуа
Военные базы Аргентины
Контрас